Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 – soliści – rywalizacja w jednej z konkurencji łyżwiarstwa figurowego – jeździe indywidualnej mężczyzn rozgrywanej na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 odbyła się 13 i 14 lutego w hali Ajsberg.

Mistrzostwa olimpijskiego z igrzysk z Vancouver 2010 nie mógł bronić Amerykanin Evan Lysacek, który przed igrzyskami doznał kontuzji biodra. Mistrzem olimpijskim został Japończyk Yuzuru Hanyū, który ustanowił rekord świata w programie krótkim. Srebrny medal zdobył Kanadyjczyk Patrick Chan, zaś medal brązowy Kazach Dienis Tien.

Rekordy świata 
Tabela prezentuje rekordy świata w konkurencji solistów przed rozpoczęciem zawodów olimpijskich:

W trakcie zawodów olimpijskich ustanowiono następujące rekordy świata:

Terminarz

Wyniki

Program krótki 
Do programu dowolnego zakwalifikowało się 24 solistów.

Program dowolny

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

!